Sıla (cantant), cantant pop turca
 Sıla o Luci Corneli Sul·la, general romà